Вулиця Піонерська — вулиця в Євпаторії
 Вулиця Піонерська — вулиця в Києві
 Вулиця Піонерська — вулиця в Чистяковому

 Вулиця Піонерська — колишня назва вулиці Сапронова в місті Авдіївка.
 Вулиця Піонерська — колишня назва Затишної вулиці в смт Антонівка.
 Вулиця Піонерська — колишня назва Кленової вулиці в місті Апостолове.
 Вулиця Піонерська — колишня назва вулиці Вишнева у місті Арциз.
 Вулиця Піонерська — колишня назва вулиці Ливарна у місті Балта.
 Вулиця Піонерська — колишня назва Покровської вулиці в місті Баранівка.
 Вулиця Піонерська — колишня назва Садової вулиці в місті Барвінкове.
 Вулиця Піонерська — колишня назва вулиці Незалежності в місті Бахмач.
 Вулиця Піонерська — колишня назва Броварської вулиці в місті Бахмут.
 Вулиця Піонерська — колишня назва вулиці Свободи в місті Баштанка.
 Вулиця Піонерська — колишня назва Європейської вулиці в місті Березівка.
 Вулиця Піонерська — колишня назва вулиці Іллі Борщака в смт Березнегувате.
 Вулиця Піонерська — колишня назва вулиці Волонтерів в місті Бердянськ.
 Вулиця Піонерська — колишня назва Софронівської вулиці в місті Березань.
 Вулиця Піонерська — колишня назва вулиці Андрія Малишка в місті Берислав.
 Вулиця Піонерська — колишня назва вулиці Петра Лебединцева в місті Біла Церква.
 Вулиця Піонерська — колишня назва Климівської вулиці в місті Білопілля.
 Вулиця Піонерська — колишня назва Шкільної вулиці в місті Благовіщенське.
 Вулиця Піонерська — колишня назва вулиці Миколи Пимоненка в місті Боярка.
 Вулиця Піонерська — колишня назва Озерної вулиці в смт Буди.
 Вулиця Піонерська — колишня назва вулиці Катерини Білокур в місті Буча.
 Вулиця Піонерська — колишня назва Літньої вулиці в місті Ватутіне.
 Вулиця Піонерська — колишня назва Весняної вулиці в смт Велика Багачка.
 Вулиця Піонерська — колишня назва Недогорської вулиці в смт Велика Олександрівка.
 Вулиця Піонерська — колишня назва Покровської вулиці в місті Верхівцеве.
 Вулиця Піонерська — колишня назва Затишного провулку в місті Верхньодніпровськ.
 Вулиця Піонерська — колишня назва Козацької вулиці в смт Веселинове.
 Вулиця Піонерська — колишня назва вулиці Петра Сагайдачного в смт Високопілля.
 Вулиця Піонерська — колишня назва Молодіжної вулиці в місті Вишневе.
 Вулиця Піонерська — колишня назва Сонячної вулиці в смт Вільча.
 Вулиця Піонерська — колишня назва Пластової вулиці в місті Вінниця.
 Вулиця Піонерська — колишня назва Шкільної вулиці в місті Вовчанськ.
 Вулиця Піонерська — колишня назва Горіхової вулиці в місті Вознесенськ.
 Вулиця Піонерська — колишня назва вулиці Єміля Горовця в місті Гайсин.
 Вулиця Піонерська — колишня назва Зоряної вулиці в місті Глобине.
 Вулиця Піонерська — колишня назва вулиці Небесної Сотні в місті Градизьк.
 Вулиця Піонерська — колишня назва Паркової вулиці в смт Голованівськ.
 Вулиця Піонерська — колишня назва Затишної вулиці в смт Горностаївка.
 Вулиця Піонерська — колишня назва вулиці Петра Пиниці в місті Городня.
 Вулиця Піонерська — колишня назва Затишної вулиці в місті Дергачі.
 Вулиця Піонерська — колишня назва вулиці Олени Пчілки в Амур-Нижньодніпровському районі місті Дніпро.
 Вулиця Піонерська — колишня назва Бортницької вулиці в Новокодацькому районі міста Дніпро.
 Вулиця Піонерська — колишня назва вулиці Омеляновича-Павленка в Самарському районі міста Дніпро.
 Вулиця Піонерська — колишня назва Селянської вулиці в смт Дубище.
 Вулиця Піонерська — колишня назва вулиці Миколи Амосова в місті Жашків.
 Вулиця Піонерська — колишня назва Радивілівської вулиці в місті Житомир.
 Вулиця Піонерська — колишня назва Вітчизняної вулиці в місті Жмеринка.
 Вулиця Піонерська — колишня назва вулиці Дмитра Миргородського в місті Запоріжжя.
 Вулиця Піонерська — колишня назва вулиці Героїв Небесної Сотні в місті Звенигородка.
 Вулиця Піонерська — колишня назва Озерної вулиці в смт Згурівка.
 Вулиця Піонерська — колишня назва Медичної вулиці в місті Золоте.
 Вулиця Піонерська — колишня назва Вознесенської вулиці в смт Золочів.
 Вулиця Піонерська — колишня назва вулиці Василя Стуса в місті Ізмаїл.
 Вулиця Піонерська — колишня назва вулиці Вериківського в місті Ірпінь.
 Вулиця Піонерська — колишня назва вулиці Небесної Сотні в місті Ічня.
 Вулиця Піонерська — колишня назва Михайлівської вулиці в смт Каланчак.
 Вулиця Піонерська — колишня назва Паркової вулиці в місті Каховка.
 Вулиця Піонерська — колишня назва Вишневої вулиці в місті Кілія.
 Вулиця Піонерська — колишня назва Шкільної вулиці в смт Клавдієво-Тарасове.
 Вулиця Піонерська — колишня назва Подільської вулиці в місті Кодима.
 Вулиця Піонерська — колишня назва Пластунської вулиці в місті Конотоп.
 Вулиця Піонерська — колишня назва вулиці Василя Петренка в місті Коростень.
 Вулиця Піонерська — колишня назва Соборної вулиці в смт Коротич.
 Вулиця Піонерська — колишня назва вулиці Дружби в місті Корюківка.
 Вулиця Піонерська — колишня назва Парківської вулиці в місті Костопіль.
 Вулиця Піонерська — колишня назва Футбольної вулиці в місті Костянтинівка.
 Вулиця Піонерська — колишня назва Зоряної вулиці в місті Красноград.
 Вулиця Піонерська — колишня назва вулиці Олеся Гончара в місті Кременчук.
 Вулиця Піонерська — колишня назва Автопаркової вулиці в місті Кремінна.
 Вулиця Піонерська — колишня назва вулиці Залізної Дивізії в смт Крижопіль.
 Вулиця Піонерська — колишня назва Зоряної вулиці в місті Кролевець.
 Вулиця Піонерська — колишня назва вулиці Пилипа Хмари в місті Кропивницький.
 Вулиця Піонерська — колишня назва Передової вулиці в місті Куп'янськ.
 Вулиця Піонерська — колишня назва Петропавлівської вулиці в місті Лебедин.
 Вулиця Піонерська — колишня назва вулиці Героїв-Чорнобильців в місті Лисичанськ.
 Вулиця Піонерська — колишня назва вулиці Олексія Зінченка в смт Лисянка.
 Вулиця Піонерська — колишня назва Сонячної вулиці в місті Лубни.
 Вулиця Піонерська — колишня назва Вишневої вулиці в смт Любашівка.
 Вулиця Піонерська — колишня назва Іванівської вулиці в місті Люботин.
 Вулиця Піонерська — колишня назва Бесарабської вулиці в місті Мала Виска.
 Вулиця Піонерська — колишня назва Квіткової вулиці в смт Мала Данилівка.
 Вулиця Піонерська — колишня назва вулиці Григорія Бакланова в місті Малин.
 Вулиця Піонерська — колишня назва Покровської вулиці в смт Манченки.
 Вулиця Піонерська — колишня назва Юнацької вулиці в місті Марганець.
 Вулиця Піонерська — колишня назва Покровської вулиці в смт Межова.
 Вулиця Піонерська — колишня назва вулиці Героїв Крут в місті Мелітополь.
 Вулиця Піонерська — колишня назва Північної вулиці в місті Мена.
 Вулиця Піонерська — колишня назва Патріотичної вулиці в місті Мерефа.
 Вулиця Піонерська — колишня назва вулиці Михайла Петренка в місті Миколаївка.
 Вулиця Піонерська — колишня назва вулиці Андрія Балагана в місті Миколаїв.
 Вулиця Піонерська — колишня назва Красилівської вулиці в місті Миронівка.
 Вулиця Піонерська — колишня назва Галатівської вулиці в місті Ніжин.
 Вулиця Піонерська — колишня назва вулиці Свободи в смт Нова Водолага.
 Вулиця Піонерська — колишня назва Затишної вулиці в місті Нова Каховка.
 Вулиця Піонерська — колишня назва вулиці Митрополита Шептицького в місті Нововолинськ.
 Вулиця Піонерська — колишня назва Берегової вулиці в місті Новоград-Волинський.
 Вулиця Піонерська — колишня назва Молодіжної вулиці в місті Новогродівка.
 Вулиця Піонерська — колишня назва Щасливої вулиці в смт Новомиколаївка.
 Вулиця Піонерська — колишня назва вулиці Павла Тичини в місті Новомиргород.
 Вулиця Піонерська — колишня назва вулиці Максима Гребенюка в місті Новомосковськ.
 Вулиця Піонерська — колишня назва Урожайної вулиці в смт Новопсков.
 Вулиця Піонерська — колишня назва Гвардійської вулиці в місті Новоселиця.
 Вулиця Піонерська — колишня назва Садової вулиці в смт Новотошківське.
 Вулиця Піонерська — колишня назва Європейської вулиці в смт Обухівка.
 Вулиця Піонерська — колишня назва Академічної вулиці в місті Одеса.
 Вулиця Піонерська — колишня назва вулиці Куценова в смт Олександрівка Кіровоградської області.
 Вулиця Піонерська — колишня назва Абрикосової вулиці в смт Олександрівка Одеської області.
 Вулиця Піонерська — колишня назва Іванівської вулиці в місті Олександрія.
 Вулиця Піонерська — колишня назва вулиці Гірників в місті Першотравенськ.
 Вулиця Піонерська — колишня назва Благодатної вулиці в смт Петропавлівка.
 Вулиця Піонерська — колишня назва вулиці Приудайський Узвіз в місті Пирятин.
 Вулиця Піонерська — колишня назва Високогірної вулиці в місті Південне.
 Вулиця Піонерська — колишня назва вулиці Грушевського в смт Покотилівка.
 Вулиця Піонерська — колишня назва Благодатної вулиці в місті Покров.
 Вулиця Піонерська — колишня назва вулиці Холодна Балка в місті Покровськ.
 Вулиця Піонерська — колишня назва вулиці Волі у смт. Понінка.
 Вулиця Піонерська — колишня назва вулиці Ніколенка в місті Попасна.
 Вулиця Піонерська — колишня назва вулиці Героїв Крут в місті Прилуки.
 Вулиця Піонерська — колишня назва Затишної вулиці в місті П'ятихатки.
 Вулиця Піонерська — колишня назва Піщаної вулиці в смт Радуль.
 Вулиця Піонерська — колишня назва вулиці Емінеску в місті Рені.
 Вулиця Піонерська — колишня назва вулиці Героїв Крут в місті Ржищів.
 Вулиця Піонерська — колишня назва вулиці Князя Володимира в смт Рокитне, Київська область.
 Вулиця Піонерська — колишня назва вулиці Редькіна в місті Ромни.
 Вулиця Піонерська — колишня назва Ліньовської вулиці в місті Рубіжне.
 Вулиця Піонерська — колишня назва вулиці Леоніда Куліша в місті Сарни.
 Вулиця Піонерська — колишня назва вулиці Миколи Лисенка в місті Світловодськ.
 Вулиця Піонерська — колишня назва Молодіжної вулиці в місті Святогірськ.
 Вулиця Піонерська — колишня назва Зеленої вулиці в місті Селидове.
 Вулиця Піонерська — колишня назва Трудової вулиці в місті Сєвєродонецьк.
 Вулиця Піонерська — колишня назва Юнацької вулиці в місті Синельникове.
 Вулиця Піонерська — колишня назва вулиці Праці в місті Сіверськ.
 Вулиця Піонерська — колишня назва Козацької вулиці в смт Скороходове.
 Вулиця Піонерська — колишня назва вулиці Платона Симиренка в місті Сміла.
 Вулиця Піонерська — колишня назва вулиці Йосифа Сліпого в місті Снігурівка.
 Вулиця Піонерська — колишня назва Шкільної вулиці в місті Сновськ.
 Вулиця Піонерська — колишня назва вулиці Васіле Александрі в смт Солотвино.
 Вулиця Піонерська — колишня назва Сумської вулиці в смт Ставище.
 Вулиця Піонерська — колишня назва Деповської вулиці в смт Станиця Луганська.
 Вулиця Піонерська — колишня назва вулиці Козацького Руху в місті Сторожинець.
 Вулиця Піонерська — колишня назва Шкільної вулиці в місті Теплик.
 Вулиця Піонерська — колишня назва Ринкової вулиці в місті Торецьк.
 Вулиця Піонерська — колишня назва вулиці Анатолія Грубого в місті Тульчин.
 Вулиця Піонерська — колишня назва провулку Незалежності в місті Тячів.
 Вулиця Піонерська — колишня назва Юнацької вулиці в місті Умань.
 Вулиця Піонерська — колишня назва Затишної вулиці в місті Фастів.
 Вулиця Піонерська — колишня назва вулиці Дмитра Міллера в місті Харків.
 Вулиця Піонерська — колишня назва Купецької вулиці в місті Херсон.
 Вулиця Піонерська — колишня назва Гайдамацької вулиці в місті Хмільник.
 Вулиця Піонерська — колишня назва вулиці Василя Маковського в місті Хорол.
 Вулиця Піонерська — колишня назва Соборної вулиці в смт Царичанка.
 Вулиця Піонерська — колишня назва Спортивної вулиці в смт Чаплинка.
 Вулиця Піонерська — колишня назва Вербної вулиці в місті Часів Яр.
 Вулиця Піонерська — колишня назва Митницької вулиці в місті Черкаси.
 Вулиця Піонерська — колишня назва Мачеретівської вулиці в місті Чернігів.
 Вулиця Піонерська — колишня назва Світлої вулиці в смт Чернігівка.
 Вулиця Піонерська — колишня назва вулиці Вільного Козацтва в місті Чигирин.
 Вулиця Піонерська — колишня назва Західної вулиці в смт Широке.
 Вулиця Піонерська — колишня назва Піщаної вулиці в смт Ширяєве.
 Вулиця Піонерська — колишня назва вулиці Івана Гончара в місті Шпола.
 Вулиця Піонерська — колишня назва вулиці Незалежності в місті Ямпіль, Вінницька область.

Вулиці